Le Musée Gutenberg peut faire référence a différents musées :
 Musée Gutenberg (Fribourg)
 Musée Gutenberg (Mayence)